Dobretići, općina u središnjoj Bosni, BiH
Dobretići (Foča-Ustikolina, BiH), naseljeno mjesto u općini Foča-Ustikolina, BiH